Драгословени има више значења:

 Драгословени (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Драгословени (Думбравени), насеље у округу Вранча у Румунији